U 49 bezeichnet:
 SM U 49, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 eine U-Bahn-Linie in Dortmund; siehe Stadtbahn Dortmund
 U 49 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U49